Drei Könige steht für:

 Heilige Drei Könige, volkstümlich umgedeutete biblische Figuren aus dem Morgenland
 Drei Könige (Widerstandsgruppe), tschechische Widerstandsgruppe (1939–1942)

Siehe auch:
 Heilige Drei Könige (Begriffsklärung)
 Three Kings